

Persone 
 Davey Ray Moor – musicista australiano
 Dmitry Moor – artista russo
 Drew Moor – calciatore statunitense
 Emánuel Moór – musicista e compositore ungherese
 Lova Moor – cantante e ballerina francese
 Wyman Bradbury Seavy Moor – politico statunitense

Altro 
 Moor Island – isola dell'arcipelago artico canadese
 Il moro (The Moor) – episodio della prima stagione de I Borgia

Pagine correlate 
 Andy Moor